Nositelé jména Erik I.:
 Erik I. Dánský (asi 1011–1103) – král Dánska v letech 1095–1103
 Erik I. Šlesvický († 1272)
 Erik I. Meklenburský (po 1359–1397)
 Erik I. Sasko-Lauenburský (kolem 1280–1360)
 Erik VII. Pomořanský (asi 1382–1459) – panovník Kalmarské unie, norský král (jako Erik III.), král Dánska (Erik VII.) a král Švédska (Erik XIII.); vévoda pomořanský jako Erik I.

Rozcestníky - panovník